18 Armia (III Rzesza) 
 18 Armia Lotnicza